Leonardo Vitetti – vescovo cattolico italiano
 Ernesto Vitetti – funzionario e prefetto italiano
 Leonardo Vitetti – diplomatico italiano
 Giuseppe Vitetti – medico italiano